Martin Lapointe peut désigner :
 Martin Lapointe (1973-), un joueur québécois de hockey sur glace;
 Martin Lapointe, un coiffeur québécois.